Filmy
 Kocha, lubi, szanuje (Crazy, Stupid, Love) − amerykańska komedia romantyczna z 2011 roku, w reżyserii Glenna Ficarra i Johna Requa
 Kocha, lubi, szanuje − polsko-amerykański film obyczajowy z 1934 roku, w reżyserii Michała Waszyńskiego